Siberia es una región de Rusia situada entre los montes Urales y el océano Pacífico. Siberia también puede referirse a:

Toponimia 
 Distrito Federal de Siberia, un distrito federal ruso.
 Siberia, un continente arcaico.
 La Siberia, una mancomunidad integral extremeña (España).
 La Siberia, una denominación con la que es popularmente conocida la Ciudad Universitaria de Rosario (Argentina).
 Siberia, Vereda de Cundinamarca (Colombia), en el municipio de Cota.

Música 
 Siberia, ópera en tres actos con música de Umberto Giordano y libreto en italiano de Luigi Illica.
 Siberia, décimo álbum de estudio de la banda Echo & the Bunnymen lanzado en 2010.
 Siberia, banda musical chilena.

Literatura 
 Siberia, novela de la escritora ecuatoriana Daniela Alcívar Bellolio publicada en 2018.

Además 
 Husky siberiano, una raza de perro.
 (1094) Siberia, asteroide.